Wellsville (Kansas)
Wellsville (Missouri)
Wellsville (Ohio)
Wellsville (Pensilvânia)
Wellsville (Utah)

Desambiguações de topônimos